Bathystethus är ett släkte av fiskar. Bathystethus ingår i familjen Kyphosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Bathystethus